Lord Carrington ist der Titel folgender Personen:

 Robert Smith, 1. Baron Carrington (1752–1838)
 Robert Carrington, 2. Baron Carrington (1796–1868)
 Robert Wynn Carington, 1. Marquess of Lincolnshire (1843–1928)
 Rupert Carington, 4. Baron Carrington (1852–1929)
 Rupert Carington, 5. Baron Carrington (1891–1938)
 Peter Carington, 6. Baron Carrington (1919–2018), britischer Politiker (Konservative Partei)
 Matthew Carrington, Baron Carrington of Fulham (* 1947), britischer Politiker (Konservative Partei)